Жеро́м Петио́н де Вильнёв (; ,  — , близ Сент-Эмильона) — деятель Великой французской революции, жирондист, мэр Парижа (1791—1792).

Молодость 
Сын шартрского прокурора, в 1778 году стал адвокатом и тогда же написал эссе «О путях предотвращения детоубийств», которое настолько понравилось будущему вождю жирондистов Бриссо, что тот в 1781 году опубликовал его в своём журнале «Философская и юридическая библиотека». В дальнейшем опубликовал ряд эссе о реформе права и судопроизводства, где, в частности, требовал допущения брака для священников и нападал на феодальный принцип первородства. В своих работах Петион проявил себя как поклонник Руссо.

Депутат Учредительного собрания 
В 1789 году был избран в Генеральные Штаты от третьего сословия Шартра и стал одним из радикальных членов Учредительного собрания, сторонником свободы и реформ, и приобрёл большую популярность, снискав репутацию честного и делового человека. Тогда же вступил в клуб якобинцев. Он выступал за предоставление королю права приостанавливающего вето и высказался против прерогативы монарха в вопросе о праве войны и мира. В конце 1790 года он был президентом Учредительного собрания, с 15 июня 1791 — президент Уголовного трибунала Парижа. Когда Людовик XVI и его семья бежали и были задержаны в Варенне (1791), Петион вместе с Барнавом и де Латур-Мобуром был послан навстречу пленникам в качестве комиссара Собрания и держал себя с ними холодно и надменно. В последние месяцы деятельности Собрания Петион старался примирить конституционалистов с республиканцами. После завершающей сессии Ассамблеи 30 сентября 1791 парижане увенчали Петиона, наряду с Робеспьером, «гражданскими венками» как выдающихся героев свободы.

Мэр Парижа 
14 ноября 1791 года, после отказа Байи от должности парижского мэра, на эту должность был избран Петион. В народе его называли «король Петион». Петион был по-прежнему тесно связан с Бриссо, жирондисты имели в его лице большую поддержку.

Позиция Петиона оказалась особенно важной в дни свержения монархии летом 1792 года. На 20 июня, в годовщину клятвы в зале для игры в мяч, готовилась революционная демонстрация; Петион не мог не знать этого. Вооружённая толпа в 40 тысяч человек направилась к Законодательному собранию, с пением дефилировала в зале заседаний и проникла во дворец, где в течение трёх часов издевалась над королём. Только к вечеру явился Петион и уговорил народ мирно разойтись.

По предложению директории департамента и совета министров король отрешил Петиона от должности парижского мэра (6 июля) за бездействие во время беспорядков. Но Петион был уже настоящим кумиром толпы; она потребовала его возвращения. 14 июля громадная толпа встретила короля при его проезде криком «Петион или смерть». Законодательное собрание восстановило Петиона в должности мэра.

В Париже велись активные приготовления к свержению монархии. Ещё 21 июля готовилось вооружённое нападение на дворец, но Петион предупредил взрыв недостаточно организованного восстания. 3 августа Петион явился от имени муниципалитета в Законодательное собрание с требованием отрешения Людовика. На утро 10 августа было назначено нападение на дворец, во время которого Петион не принимал решительных мер против повстанцев. Его вызвали из Тюильри в законодательное собрание; когда он возвратился в ратушу, к нему была приставлена стража в 300 человек. В сентябрьских убийствах Петион не участвовал.

Депутат Конвента 
Избранный членом Конвента от департамента Эр и Луар, он был первым его председателем. В ходе последовавшей борьбы между жирондистами и монтаньярами, Петион был одним из лидеров первых. Он был за отмену королевской власти и провозглашение республики, но решительно порицал сентябрьские убийства и нападал на Робеспьера. Против жирондистов и самого Петиона выступил Марат; Петиону пришлось отказаться от должности мэра. Во время суда над королём Петион высказался за казнь, но с отсрочкой. 25 марта Петион был выбран в члены Комитета общественного спасения; на этом посту имел резкую стычку с Робеспьером, который обвинил его в том, что он знал об измене Дюмурье и скрыл её.

Последний год и смерть 
2 июня 1793 года жирондисты пали. В числе 84 депутатов, изгнанных из Конвента, был и Петион. Он бежал в Эврё, а оттуда в Кальвадос, сделавшийся центром восстания жирондистов.  После поражения восстания Петион, по-видимому, отравился. Его труп, полусъеденный волками, был найден рядом с трупом Франсуа Бюзо в поле близ аквитанского городка Сент-Эмильон, где долгое время скрывалась последняя группа жирондистов (июнь 1794 года). Петион и Бюзо погибли вскоре после того, как покинули убежище; их товарищи Гаде, Саль и Барбару попали в руки властей и были казнены, из всей сент-эмильонской группы спасся всего один человек — автор романа «Фоблаз» Луве де Кувре, сумевший добраться до Парижа.

Петион оставил мемуары, опубликованные в 1864 году.

Цитаты 
 «Буржуазии столько раз твердили о войне имущих и неимущих, что эта мысль преследует её теперь неотступно» (Письмо Франсуа Бюзо, 6 февраля 1792 года.)

Примечания

Ссылки 
 Выступление Петиона 3 августа 1792 года перед Законодательным собранием от имени 48 секций Парижа

Источники 
 
 Adolphus, John. Biographical Memoirs of the French Revolution. T. Cadell, jun. and W. Davies, 1799.
 Andress, David. The Terror. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.
 Bell, David A. «The Unbearable Lightness of Being French: Law, Republicanism and National Identity at the End of the Old Regime.» The American Historical Review 106, 4 (Oct 2001): 1215—1235.
 Hunt, Lynn. Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1984, 2004.
 Markoff, John. «Peasants Help Destroy an Old Regime and Defy a New One: Some Lessons from (and for) the Study of Social Movements.» The American Journal of Sociology 102, 4 (Jan 1997): 1113—1142.
 Phillips, Glenn O. «The Caribbean Collection at the Moorland-Springarn Research Center, Howard University.» Latin American Research Review 15, 2 (1980): 162—178.

Революционеры Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту
Члены Якобинского клуба
Депутаты Национального собрания от третьего сословия (1789—1791)
Мэры Парижа
Самоубийцы, принявшие яд
Председатели Национального конвента